|-
| 139501 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139502 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139503 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139504 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139505 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139506 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139507 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139508 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139509 - || || 13 d'agost de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 139510 - || || 14 d'agost de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 139511 - || || 14 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139512 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139513 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139514 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139515 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139516 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139517 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139518 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139519 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139520 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139521 - || || 3 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139522 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139523 - || || 17 d'agost de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 139524 - || || 17 d'agost de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 139525 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139526 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139527 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139528 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139529 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139530 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139531 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139532 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139533 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139534 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139535 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139536 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139537 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139538 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139539 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139540 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139541 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139542 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139543 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139544 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139545 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139546 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139547 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139548 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139549 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139550 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139551 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139552 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139553 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139554 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139555 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139556 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139557 - || || 20 d'agost de 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 139558 - || || 20 d'agost de 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 139559 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139560 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139561 - || || 21 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139562 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139563 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139564 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139565 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139566 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139567 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139568 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139569 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139570 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139571 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139572 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139573 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139574 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139575 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139576 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139577 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139578 - || || 23 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139579 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139580 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139581 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139582 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139583 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139584 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139585 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139586 - || || 24 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 139587 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139588 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139589 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139590 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139591 - || || 25 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 139592 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139593 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139594 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139595 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139596 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139597 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139598 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139599 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139600 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

9